Чемпионат мира по сноуборду 2009 года — 8-й в истории чемпионат мира, прошедший с 17 по 24 января 2009 года в корейском Канвондо . Было разыграно 9 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе, а мужчины выявили сильнейшего в дисциплине Биг-эйр.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Сноуборд
Спорт в Республике Корея в 2009 году
Международные соревнования по сноуборду в Республике Корея
Международные спотривные соревнования в Канвондо (Республика Корея)
Чемпионаты мира в Республике Корея